Boulevard peut faire référence à :
 Boulevard, une voie de circulation importante.
 boulevard, sous-entendu un « théâtre de boulevard » ou une « pièce de boulevard », c'est-à-dire une pièce légère type vaudeville, souvent jouée sur les boulevards parisiens. 
 Boulevard, un élément de fortification militaire.
 Boulevard, un film français de Julien Duvivier, sorti en 1960.
 Boulevard, un album du musicien St Germain, paru en 1995.
 Boulevard, un film américain de Dito Montiel, sorti en 2014.
 Boulevard, une census-designated place située dans le comté de San Diego, dans l’État de Californie, aux États-Unis.
 Le quartier du Boulevard à Vesoul, en Haute-Saône.